Əlikənd – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Əlikənd – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian